Ashley Williams (actrice) (1978), Amerikaans actrice
 Ashley Williams (bokser) (1991), Welsh bokser
 Ashley Williams (voetballer) (1984), Welsh voetballer